A 2010–2011-es Premier League az angol labdarúgó-bajnokság legmagasabb szintű versenyének 112. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt, melyet ebben a rendszerben 19. alkalommal írtak ki. A pontvadászat 2010. augusztus 14-én kezdődött, és 2011. május 22-én ért véget. A címvédő a londoni Chelsea volt.

A bajnokság 20 csapatából 17 az előző szezonban is az élvonalban játszott, 3 csapat pedig a másodosztályból jutott fel. A Hull City, a Burnley és a Portsmouth a másodosztályba került, a Championshipből pedig a Newcastle United, a West Bromwich Albion és a Blackpool csapata egyeneságon jutott fel az első osztályba, a fennmaradó egy helyért való küzdelemben pedig a hatodik helyezett Blackpool került ki győztesen, a rájátszás döntőjében 3–2-re győzték le a Cardiff Cityt.

A pontvadászatot végül a Manchester United nyerte meg a Chelsea és a városi rivális Manchester City előtt.

A bajnokság csapatai

Változások az előző szezonhoz képest

Kiesett csapatok 
 Hull City
 Burnley
 Portsmouth

Feljutott csapatok 
 Newcastle United (Championship 2009–10: bajnok)
 West Bromwich Albion (Championship 2009–10: második)
Blackpool (Championship 2010-es rájátszás: győztes)

Stadionok

Végeredmény 

|-bgcolor="FFCCCC" 
|rowspan="2"|18
|rowspan="2" align="left"|Birmingham City (K)
|rowspan="2"|38
|rowspan="2"|8
|rowspan="2"|15
|rowspan="2"|15
|rowspan="2"|37–58
|rowspan="2"|–21
|rowspan="2"|39
|rowspan="1" style="text-align:center;font-size:86%;" bgcolor="#75D6FF" | 2011–2012-es Európa-liga – rájátszás²
|-
|rowspan="1" style="text-align:center;font-size:86%;" bgcolor="#FFCCCC" |  The Championship

Eredmények

Listavezetők

Gólszerzők

Gólpasszok

Mesterhármasok

Havi díjak

Edzőváltások

Lásd még 
 Championship 2010–11

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Premier League hivatalos oldala 

Az FA Premier League szezonjai
angol 1